Friedberg kan syfta på:

 Friedberg (efternamn) – ett tyskt efternamn

Geografi

Tjeckien 

 Friedberg – det tyska namnet på staden Místek
 Friedberg in Böhmen – det tyska namnet på den böhmiska orten Frymburk

Tyskland 

 Landkreis Aichach-Friedberg  ett distrikt i Bayern, Schwaben, 
 Friedberg, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben, 
 Friedberg, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,

Österrike 

 Friedberg, Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld,